Q har flere betydninger:

 Q – et bogstav i det latinske alfabet.
 Q (magasin) – et dansk magasin om kvinder.
 Q (tidsskrift) – et britisk musiktidsskrift.
 Q (James Bond) – fiktiv person i James Bond-filmene
 Q (star trek) – fiktiv mystisk rumvæsen i Star Trek